Козачковський:
 Козачковський Андрій Осипович (1812—1889) — лікар.
 Козачковський Доміан Іванович (1896—1967) — український актор і режисер.

Див. також 
 Казачковський Олег Дмитрович (1915—2014) — радянський і російський фізик.
 Козаковський

Прізвища